Tutova se poate referi la:

Tutova, localitate în județul Vaslui
Tutova, comună în județul Vaslui
Județul Tutova, un fost județ al României care avea capitala la Bârlad.
Râul Tutova

Dezambiguizare